Uptempo hardcore, een subgenre van hardcore house-muziek,
 Uptempo-versie, een uitvoering van een bestaand muziekstuk met een hoger tempo